Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 57-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 57-es villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 57-es villamos (Prága)megszűnt